En Pologne, Głuchówek est le nom de :

 Głuchówek, village de la voïvodie de Łódź,
 Głuchówek, village de la voïvodie de Mazovie,
 Głuchówek, village de la voïvodie de Grande-Pologne.